

Ново-Село () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Кресна.
 Ново-Село () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Ново-Село () — община в Видинській області.
 Ново-Село () — село в Видинській області. Входить до складу общини Ново-Село.
 Ново-Село () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.
 Ново-Село () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Стамболійський.
 Ново-Село () — село в Русенській області. Входить до складу общини Русе.
 Ново-Село () — село в Софійській області. Входить до складу общини Самоков.
 Ново-Село () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.

Албанія 
 Ново-Село () — село в області Кукес. Входить до складу общини Шіштевац.